Rib Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rib Lake, Ontario, sjö,

USA 

 Rib Lake, Wisconsin (town), ort i Taylor County, 
 Rib Lake, Wisconsin (village), ort i Taylor Country,